Hazudós Jakab, Jurek Becker regénye
Hazudós Jakab (1975), Frank Beyer filmje
Hazudós Jakab (1999), Peter Kassovitz filmje